Qaravolkhaneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qarāvolkhāneh (ort i Västazarbaijan), 
 Qarāvolkhāneh (ort i Bushehr), 

Robotskapade Iranförgreningar